

Сандугач — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Сандугач — село, Янаульський район, Башкортостан